Die folgende Tabelle ist eine Auflistung der Entdecker der NGC-Objekte und der IC-Objekte.

Anmerkungen

Literatur 
 Wolfgang Steinicke: Nebel und Sternhaufen. Geschichte ihrer Entdeckung, Beobachtung und Katalogisierung – von Herschel bis zu Dreyers “New General Catalogue”. Books on Demand, Norderstedt 2009, ISBN 978-3-8370-8350-7

Einzelnachweise 

NGC/IC Entdecker